Абевил има више значења:
 Абевил
 Округ Абевил (Јужна Каролина)
 Абевил (Џорџија)
 Абевил (Алабама)
 Абевил (Јужна Каролина)
 Абевил (Луизијана)
 Абевил (Мисисипи)